Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Fiacre – Côtes-d'Armor
 Saint-Fiacre – Senna e Marna
 Saint-Fiacre-sur-Maine
 Cuy-Saint-Fiacre